Worcester kan syfta på: 

 Worcester, England – en stad i Worcestershire, England
 Worcester District - ett distrikt i Worcestershire, England
 Worcester, Massachusetts – en stad i Massachusetts i USA
 Worcester, Sydafrika – en stad i Västra Kapprovinsen i Sydafrika